Le nom John Barton peut faire référence à :
John Barton (1866-1910), un footballeur anglais ;
John J. Barton (1906-2004), homme politique américain ;
John Barton (1928-), un réalisateur britannique ;
John Barton (1943-), un joueur de rugby à XV international anglais ;
John Barton, un poète canadien ;
John Barton, un théologien anglican britannique.

Voir aussi